Актога́йский район — название административно-территориальных единиц второго уровня в Казахстане:
 Актогайский район (до года 1997 Токыраунский район) — район Карагандинской области.
 Актогайский район — район Павлодарской области.